Вальвердон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 21,98 км². Население — 266 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 15 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios

Муниципалитеты Саламанки